

Топонім

Верона — провінція у регіоні Венето.
 Верона — місто, столиця однойменної провінції.

Верона — місто, штат Міссісіпі
 Верона — місто, штат Міссурі
 Верона — місто, штат Нью-Йорк
 Верона — місто, штат Північна Дакота
 Верона — місто, штат Пенсільванія
 Верона — місто, штат Вісконсин
 Верона — місто, штат Вісконсин
 Верона — місто, штат Північна Кароліна
 Верона — селище, штат Іллінойс
 Верона — селище, штат Нью-Джерсі
 Верона — селище, штат Огайо
 Верона — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Верона — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Верона — переписна місцевість, штат Вірджинія

Інше
 Верона (футбольний клуб) («Геллас Верона») — італійський футбольний клуб з міста Верона.